50-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе Русской императорской армии

Штаб дивизии: Санкт-Петербург. Входила в 18-й армейский корпус.

История дивизии

Формирование

Боевые действия

Состав дивизии 

 1-я бригада (Выборг)
 197-й пехотный Лесной полк
 198-й пехотный Александро-Невский полк
 2-я бригада (Кронштадт)
 199-й пехотный Кронштадтский полк
 200-й пехотный Кроншлотский полк
 50-я артиллерийская бригада (Луга)

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира).

Начальники дивизии 

 21.07.1910 — 22.12.1914 — генерал-лейтенант Бердяев, Николай Сергеевич
 22.12.1914 — 20.09.1916 — генерал-майор (с 25.01.1915 генерал-лейтенант) фон Нордгейм, Вильгельм-Карл Касперович
 25.09.1916 — 15.04.1917 — генерал-майор Лавдовский, Владимир Александрович
 30.04.1917 — хх.хх.1918 — командующий генерал-майор Энвальд, Михаил Васильевич

Начальники штаба дивизии 

 02.08.1910 — 24.12.1913 — полковник Васмундт, Владимир Георгиевич
 19.01.1914 — 21.10.1914 — полковник Колюбакин, Владимир Николаевич
 26.10.1914 — 26.07.1915 — полковник Имнадзе, Евгений Семёнович
10.09.1915 — 01.11.1915 — и. д. полковник Дашкевич-Горбацкий, Владислав Владиславович
 01.11.1915 — 02.10.1917 — и. д. подполковник (с 06.12.1916 полковник) Нечволодов, Александр Семёнович
 12.12.1917 — хх.хх.хххх — подполковник Берман, Николай Николаевич

Командиры 1-й бригады 

 11.06.1910 — 29.07.1914 — генерал-майор Мальм, Вильгельм Вильгельмович

Командиры 2-й бригады 

 14.07.1910 — 13.02.1913 — генерал-майор Тихомиров, Николай Иванович
 13.02.1913 — 17.11.1915 — генерал-майор Пигулевский, Михаил Фавстович
17.11.1915 — 30.04.1917 — генерал-майор Энвальд, Михаил Васильевич
13.05.1917 — хх.хх.хххх — командующий полковник Кукуран, Владимир Васильевич

Командиры 50-й артиллерийской бригады 

 25.07.1910 — 18.02.1912 — генерал-майор Красильников, Владимир Александрович
 10.03.1912 — 25.12.1915 — генерал-майор Андреев, Михаил Никанорович
 11.01.1916 — 29.02.1916 — генерал-майор Веверн, Александр Адамович
 29.02.1916 — после 10.07.1916 — генерал-майор Поляков, Пётр Васильевич

Отличившиеся воины дивизии 
  Лебединский, Иосиф Иванович - старший унтер-офицер в составе отдельного кавалерийского эскадрона, полный Георгиевский кавалер.

Персоналии служившие в полку 
 1914—1917 — подполковник Григорьев (Гринцер), Григорий Михайлович, интендант дивизии.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году